Дом Атрейдес — знатный род, имеющий большое сюжетное значение во Вселенной Дюны, созданной писателем Фрэнком Гербертом. Дом Атрейдес — один из Великих Домов межгалактической феодальной империи. Представители Дома Атрейдес играют значительную роль в каждом романе серии.

Автор производит эту династию от знаменитого древнегреческого рода Атридов, который преследовала печальная судьба на протяжении нескольких поколений (Атрей, Фиест, Агамемнон, Орест и проч.).

Родной планетой Атрейдесов со времён Батлерианского джихада являлась планета Каладан. Первыми представителями рода, постоянно проживающими на планете стали Эстес и Кагин, сыновья Вероники Тергьет, местной, и Вориана Атрейдеса, сына титана Агамемнона.

При императоре Шаддаме IV Атрейдесы получили пустынную планету, Арракис, в своё владение, и дом переселился в Арракин, её столицу.

Семейное дерево Атрейдесов

В событиях романа «Дюна» 
Основная статья: Дюна (роман)

В романе Дюна глава дома Атрейдесов, герцог Лето, получает от падишах-императора Шаддама IV Коррино пустынную планету Арракис, ранее бывшую во владычестве дома Харконненов. Однако Лето не знает, что Шаддам вступил в сговор с главой дома Харконненов, бароном Владимиром, для полного уничтожения дома Атрейдесов, ставшего по их мнению чрезмерно могущественным. Лето погибает, а его наложница, леди Джессика и сын Пол попадают к фременам, местным жителям, совместно с которыми поднимают восстание. В итоге восстания Шаддама Коррино заставляют отречься от престола и следующим падишах-императором становится Пол Атрейдес.

Герб 
Гербом Атрейдесов, согласно первой книге «Дюна», является щит с изображением стилизованного красного ястреба.

В компьютерных играх 

Дом Атрейдесов представлен во всех компьютерных играх, посвящённых Дюне:

Примечания

Литература 
 W. McNelly (1984). Dune Encyclopedia. — Berkley Books, New York, pp. 84—90.

См. также 
 Каладан (планета)

Атрейдес
Вымышленные дворяне